Soulet est le patronyme de :
 Jean-François Soulet (1942-), historien
 Marc-Henry Soulet (1953-), sociologue